Феликс Антонович Зейме (, Либава — , Вильно) — русский военный инженер, генерал.

Биография 
Родился  года в Либаве, сын доктора медицины и хирургии, происходил из дворян Курляндской губернии. Воспитывался в Главном инженерном училище, в котором имя его за отличные успехи в науках записано на мраморную доску, 10 августа 1844 года произведён в прапорщики с оставлением при Инженерном училище. По окончании курса в высшем офицерском классе в 1846 году он был выпущен на службу в инженерный корпус подпоручиком, с зачислением в Санкт-Петербургскую инженерную команду, а в конце того же 1846 года переведён в лейб-гвардии Сапёрный батальон.

Во время венгерского восстания 1849 года находился в походе войск гвардии к западным пределам империи; а с началом Восточной войны был командирован в распоряжение командующего 4-м и 5-м пехотными корпусами.

В ноябре 1853 года Зейме перешел через реку Прут и поступил в состав войск Мало-Валахского отряда; с 21 по 24 декабря заведовал оборонительными работами села Боелешти и в сражении при Четати командовал полубатальоном из двух рот 4-го сапёрного батальона. В 1854 г. заведовал устройством моста через реку Жио; принимал участие в наводке моста от острова Голагона на правый берег Дуная; при Силистрии под сильным неприятельским огнём, производил осадные работы и участвовал в отражении неприятельских вылазок, за что 3 июля награждён был золотой полусаблей с надписью «За храбрость».

При обратном движении войск, занимавших княжества Молдавию и Валахию, по случаю перенесения театра войны на Крымский полуостров, Зейме заведовал производством работ по устройству переправ через реку Серет и исполнял другие аналогичные поручения. 25 января 1856 года он был произведён в полковники.

В 1859—1860 годах состоял в распоряжении генерал-адъютанта Тотлебена, потом около года (в 1860—1861 годах) находился для особых поручений при директоре инженерного департамента военного министерства; полтора года (в 1862—1863 годах) командовал лейб-гвардии Сапёрным батальоном и затем до конца 1864 года занимал должность начальника инженеров Отдельного гвардейского корпуса. 17 апреля 1863 года получил чин генерал-майора.

В 1864 году Зейме был назначен начальником сводной сапёрной бригады; участвовал в качестве члена в трудах комиссии для разработки положения о личной воинской повинности и за отличие по службе 28 марта 1871 года произведён был в генерал-лейтенанты.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов занимал должность начальника инженеров действующей армии, а по окончании кампании был председателем временной комиссии для окончания дел и счетов бывшей действующей армии. Последнее время Зейме числился в запасе по инженерному корпусу.

 года погиб на железной дороге, попав под поезд, похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском евангелическом кладбище.

Его брат, Рудольф Антонович, также был военным инженером и дослужился до чина генерал-лейтенанта.

Награды 
Среди прочих наград Ф. А. Зейме имел следующие:
 Золотая полусабля с надписью «За храбрость» (3 июля 1854 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1858 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1860 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1862 году)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1866 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1868 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1873 году)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1875 год)
 Орден Белого Орла (1879 год)

 Прусский орден Красного орла 1-й степени (1873 год)
 Австрийский орден Железной короны 1-й степени (1874 год)

Примечания

Литература 
 
 
 Некролог // «Русский инвалид». 1883 г., № 145, 148.
 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Военные инженеры
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Красного орла 1 степени
Кавалеры ордена Железной короны 1-й степени